Тарасова — деревня в Плесецком районе Архангельской области. Входит в состав Оксовского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на левом берегу реки Онега.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Плесецкого района